„Фолксваген Поло“ (Volkswagen Polo) е модел малки автомобили (сегмент B) на германската компания „Фолксваген“, произвеждани от 1975 година в поредица поколения.

„Поло“, заедно с „Голф“ и „Пасат“, е част от новата диверсифицирана гама на марката, която е базирана на по-ранни модели с предно задвижване и водно охлаждане на „Ауди“ и заменя в средата на 70-те години радващия се на продължителен успех модел „Костенурка“.

През 2010 година „Фолксваген Поло V“ печели европейската класация „Автомобил на годината“.

Бележки 

Поло
Малки автомобили